Kouko Guehi – calciatore ivoriano, centrocampista
 Marc Guéhi – calciatore ivoriano naturalizzato inglese, difensore
 Wandou Guehi – giocatore di pallamano ivoriano